Łaszczyn est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Łaszczyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Łaszczyn, village de la voïvodie de Łódź
 Łaszczyn, village de la voïvodie de Mazovie